Antrodiaetus är ett släkte av spindlar. Antrodiaetus ingår i familjen Antrodiaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Antrodiaetus